
Termin -{PROP}- ima više značenja.
 Propiltiouracil, lek
 -{PRO}- (teorija kategorija), strogo monoidalna kategorija